Ла-Феї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Ла-Феї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена